Titzrath ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Titzrath (* 1966), deutsche Managerin
 Werner Titzrath (1928–1983), deutscher Journalist